Дже́сси А́лан Марш (; ) — американский футболист, выступавший на позиции полузащитника, и футбольный тренер.

Игровая карьера

Клубная карьера 
С 1992 по 1995 год Марш учился в Принстонском университете, где выступал за университетскую команду в NCAA.

На Студенческом драфте MLS 1996 Марш был выбран в третьем раунде под общим 21-м номером клубом «Ди Си Юнайтед», где ассистентом главного тренера являлся его бывший университетский тренер Боб Брэдли. За два сезона, проведённых в «Ди Си», он так и не стал игроком основной обоймы, сыграв лишь в 15 матчах.

5 января 1998 года Марш был обменян в новообразованный «Чикаго Файр», главным тренером которого был назначен Боб Брэдли, на Эй Джей Вуда и пик второго раунда Студенческого драфта MLS 1998. В «Файр» он быстро стал игроком основного состава и выступал за клуб в течение восьми сезонов.

24 января 2006 года Марш был обменян в «Чивас США», где в то время главным тренером был Боб Брэдли, на пик первого раунда Дополнительного драфта MLS 2007.

5 февраля 2010 года Джесси Марш официально объявил о завершении карьеры футболиста и вошёл в тренерский штаб национальной сборной США в качестве ассистента главного тренера Боба Брэдли. Марш является одним из трёх игроков, выступавших в каждом из первых 14 сезонов MLS (двое других — Стив Ролстон и Хайме Морено).

Международная карьера 
Марш имеет в своём активе два матча в составе сборной США. Первым из них был матч 2001 года против сборной Тринидада и Тобаго в квалификации к чемпионату мира в Японии и Южной Корее, вторым — товарищеский матч со сборной Китая в 2007 году.

Тренерская карьера 
10 августа 2011 года, несколько недель спустя после увольнения Боба Брэдли с должности главного тренера американской сборной, Марш был утверждён главным тренером будущего клуба MLS «Монреаль Импакт», который начал выступления в лиге с сезона 2012. По окончании дебютного сезона Марш покинул «Монреаль Импакт» по взаимному согласию из-за «разности философий», франшиза под его руководством одержала 12 побед и потерпела 16 поражений в 34 матчах, финишировав в 11 очках ниже зоны плей-офф.

В августе 2013 года Марш вернулся в свою альма-матер — Принстонский университет, войдя в тренерский штаб университетской футбольной команды в качестве ассистента.

7 января 2015 года Марш был назначен главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз», сменив на этом посту самого успешного тренера в истории клуба на тот момент Майка Петке, приведшего ньюйоркцев к первому титулу — победе в регулярном чемпионате сезона 2013. В первом же сезоне под руководством Марша «Ред Буллз» одержали вторую по счёту победу в регулярном сезоне с клубным рекордом в 18 выигрышей и 60 набранных очков, а он сам был признан тренером года в MLS. 17 июня 2016 года «Нью-Йорк Ред Буллз» объявили о продлении контракта с Маршем, условия и продолжительность соглашения оглашены не были.

9 июля 2018 года Марш перебрался в Европу, заняв пост ассистента главного тренера в штабе Ральфа Рангника в клубе немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг». Проработал на этой должности до конца сезона.

1 июля 2019 года Марш стал главным тренером клуба австрийской Бундеслиги «Ред Булл Зальцбург». Под его руководством команда выиграла «золотой дубль», а также впервые в истории вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

29 апреля 2021 года было объявлено о том, что с начала следующего сезона Марш станет главным тренером «РБ Лейпциг», сменив ушедшего в «Баварию» Юлиана Нагельсмана. Однако уже 5 декабря был уволен с поста главного тренера команды после серии неудачных матчей в Бундеслиге и вылета из Лиги чемпионов.

28 февраля 2022 года Марш был назначен главным тренером клуба английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед», подписав контракт до июня 2025 года, после ухода оттуда Марсело Бьелсы. Под его руководством «Лидс» удержался в Премьер-лиге, одержав победу над «Брентфордом» в последний день сезона, хотя перед финальным туром находился в зоне вылета.

Статистика

Достижения

Как игрока 
 Командные
 «Ди Си Юнайтед»
 Чемпион MLS (2): 1996, 1997
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 1997
 Обладатель Кубка США: 1996

 «Чикаго Файр»
 Чемпион MLS: 1998
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2003
 Обладатель Кубка США (3): 1998, 2000, 2003

Как тренера 
 Командные
 «Нью-Йорк Ред Буллз»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2015

 «Ред Булл» (Зальцбург)
 Чемпион Австрии (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка Австрии (2): 2019/20, 2020/21

 Индивидуальные
 Тренер года в MLS: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Чивас США»
Футбольные тренеры США
Тренеры ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Тренеры ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Тренеры ФК «Ред Булл» Зальцбург
Тренеры ФК «РБ Лейпциг»
Тренеры ФК «Лидс Юнайтед»
Выпускники Принстонского университета